Le Sonnet 94 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THey that haue powre to hurt,and will doe none,
That doe not do the thing,they moſt do ſhowe,
Who mouing others,are themſelues as ſtone,
Vnmooued,could,and to temptation ſlow:
They rightly do inherrit heauens graces,
And husband natures ritches from expence,
They are the Lords and owners of their faces,
Others,but ſtewards of their excellence:
The ſommers flowre is to the ſommer ſweet,
Though to it ſelfe,it onely liue and die,
But if that flowre with baſe infection meete,
The baſeft weed out-braues his dignity:
   For ſweeteſt things turne ſowreſt by their deedes,
   Lillies that feſter,ſmell far worſe then weeds.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

094